Okręty US Navy o nazwie USS  "Tillman", pochodzącej od senatora Benjamina Tillmana, zajmującego się na przełomie XIX i XX wieku sprawami morskimi:
Pierwszy "Tillman" (DD-135) był niszczycielem typu Wickes, który służył w latach 1921 - 1940. Następnie został przekazany Wielkiej Brytanii gdzie służył jako HMS "Wells" w latach 1941 - 1945.
Drugi "Tillman" (DD-641) był niszczycielem typu Gleaves, który służył w latach 1942 - 1947.
Tillman